Сапгир — еврейская фамилия.

 Сапгир, Генрих Вениаминович (1928—1999) — русский поэт, переводчик, сценарист.
 Сапгир, Кира Александровна (1937—2022) — русский прозаик, поэтесса.
 Заневская-Сапгир, Римма Иосифовна (1930—2021) — художница-нонкорфимистка.